Ре́брик — українське прізвище.

 Ребрик Віра Вікторівна — українська легкоатлетка.
 Ребрик Денис Володимирович — український футболіст.
 Ребрик Іван Михайлович — письменник, видавець.
 Ребрик Ліліана Іванівна — українська акторка й телеведуча.
 Ребрик Юрій — український актор театру, кіно та дубляжу, телеведучий.

Українські прізвища